Деря́бин  — русская фамилия. Дерябины — дворянский род.

 
 Дерябин, Алексей Никитович (1915—1990) — Герой Советского Союза.
 Дерябин, Андрей Фёдорович (1770—1820) — обер-берггауптман IV класса, основатель Ижевского оружейного завода и города Ижевска.
 Дерябин, Антон (род. 1988) — российский рестлер.
 Дерябин, Борис Анатольевич (1937—2012) — советский дорожный строитель, Герой Социалистического Труда.
 Дерябин, Викторин Сергеевич (1875—1955) — физиолог и психиатр.
 Дерябин, Владимир Викторович (1937—1999) — советский футболист, тренер.
 Дерябин, Илья Иванович (1920—1987) — генерал-майор медицинской службы, профессор.
 Дерябин, Павел Аркадьевич (1980) — российский дзюдоист.
 Дерябин, Пётр Сергеевич (1921—1992) — майор ПГУ КГБ, перебежчик (1954), впоследствии работавший в ЦРУ.
 Дерябин, Степан Андреевич (1906—1993) — советский партийный и государственный деятель.
 

Дерябина
 Дерябина, Серафима Ивановна (1888—1920) — российская революционерка, большевичка.